Ташлак () — городской посёлок (с 1974 года), административный центр Ташлакского района Ферганской области Узбекистана.

География 
Посёлок расположен в 5 км от железнодорожной станции Ахунбабаева (узел линий на Андижан, Кызыл-Кию и Наманган).

Население

Примечания

Литература 
 

Посёлки городского типа Ферганской области